Ерзовка — посёлок городского типа в Городищенском районе Волгоградской области России.

Основан в конце XVIII — начале XIX века как слобода Ерзовка, она же Пичуга.

Население —  чел. ().

История 
Ерзовка заселена в конце XVIII — начале XIX века государственными крестьянами. По названию речки, при которой расположился населённый пункт, слобода также была известна как Пичуга или Нижняя Пичуга. В XVIII веке при речке Пичуге располагались Пичужинские хутора и сады. В конце XVIII — начале XIX века началось заселение крестьянами из внутренних губерний. В 1812 году здесь насчитывалось уже 100 дворов и 270 ревизских душ. В 1816 году прибыли поселенцы из Курской губернии. Затем население слободы пополнялось выходцами из Рязанской, Орловской, Пензенской и Тамбовской губерний. Заселение завершилось в 1842 году. Ко времени прекращения заселения Ерзовка имела 289 дворов, в них проживало 1014 душ мужского и 989 женского пола. В 1867 году Ерзовка стала центром Ерзовской волости Царицынского уезда Саратовской губернии. В 1872 году открыта школа, в 887 году — земское училище. В 1896 году имелось уже 692 двора, в которых проживало 3876 человек.

В конце XIX века жители занимались преимущественно хлебопашеством и чумачеством, во многих дворах имелись сады. Развитию чумачества способствовало расположение села на Саратовско-Астраханском тракте. В 1894 году в селе имелось 6 водяных и 17 ветряных мельниц, несколько бакалейных, мануфактурных и мелочных лавок, 4 маслобойни, 7 кузниц

Первая церковь освящена в 1840 году. В 1897 году построена каменная церковь.

7 сентября 1918 года приказом № 62 Военного совета Северо-Кавказского военного округа была создана Царицынская губерния с Царицынским уездом в её составе.

В 1928 году Ерзовка вошла в состав Сталинградского района Сталинградского округа Нижневолжского края (с 1934 года — Сталинградский край). В 1935 году село включено в состав Песчанского района (с 1938 года — Городищенский район) Сталинградского края (с 1936 года — Сталинградской области, с 1961 года — Волгоградская область). C 1963 по 1977 год Ерзовский сельсовет входил в состав Дубовского района.В 1964 году при разрушении хутора Акатовка жители этого хутора переселились в Ерзовку.

География 
Ерзовка расположена на северо-западе Городищенского района в степной зоне в пределах Приволжской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на берегах реки Пичуга и Ерзовского залива Волгоградского водохранилища, на высоте около 30 метров над уровнем моря. Рельеф местности холмисто-равнинный, осложнён балками и оврагами. Близ посёлка находится насосная станция Городищенского канала. Почвы — каштановые солонцеватые и солончаковые. Почвообразующие породы — глины и суглинки.

По автомобильным дорогам расстояние до центра Волгограда составляет 28 км (до центра города), до районного центра посёлка Городище — 25,1 км. Посёлок обходит федеральная автодорога .
 Климат
Климат умеренный континентальный с жарким летом и малоснежной, иногда с большими холодами, зимой. Согласно классификации климатов Кёппена климат характеризуется как влажный континентальный (индекс Dfa). Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Среднегодовая температура положительная и составляет +8,3 °С, средняя температура января −7,6 °С, июля +24,3 °С. Расчётная многолетняя норма осадков — 386 мм, наибольшее количество осадков выпадает в декабре (39 мм) и июне (41 мм), наименьшее в марте-апреле (по 23 мм) и октябре (24 мм).
Часовой пояс

Население

Известные уроженцы 
Гончаров Пётр Алексеевич (1903—1944) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), гвардии старший сержант РККА. Один из самых результативных советских снайперов Второй мировой войны.

Памятники и памятные места 
В Ерзовке находится Церковь Михаила Архангела — построенный в 1896 году памятник архитектуры регионального значения.

Также в Ерзовке расположена братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Воинское захоронение имеет статус памятника истории, является объектом культурного наследия регионального значения.

Примечания

Ссылки 
 http://www.мо-ерзовка.рф/  — сайт администрации Ерзовского городского поселения
 http://www.erzovka.ru/
 https://web.archive.org/web/20090104023550/http://liberty.ru/events/Posiolkom-Erzovka-budut-upravlyat-s-pomosch-yu-interneta
 http://erzovka-on-line.livejournal.com/
 http://lori.ru/144609
 Шкодина Е. Н. Ерзовский комбед // Историко-краеведческие записки. Вып. 4. Волгоград, 1977.

Посёлки городского типа Волгоградской области
Населённые пункты Городищенского района (Волгоградская область)
Сталинградский район